Kharón (Charon), a görög mitológia alakja, aki az Acheron (Styx?) folyón Hadesbe viszi a halottakat
 Charon, sokáig a Plútó bolygó egyetlen ismert holdja (mivel a Plútóhoz képest nagy a tömege, sokan inkább társbolygónak tekintik)
 Charon, holland autógyártó
 Charon, finn goth metál együttes
 Charon nyelv
Személyek
 E. J. Charon Révész Gy. István (1910–1971) magyar író, újságíró, színműíró, műfordító írói álneve
 Charon, szlovák elektromos- és ambient-zeneszerző
 Lamscapusi Charon, ősi görög logográfus (a történelemírók elődje) Lampsacus városában

Jegyzetek